Steen eller Sten Jørgensen er navn på flere personer:
 Steen Jørgensen (direktør) – dansk direktør i Finanssektorens Pensionskasse
 Steen Jørgensen (sanger) – dansk sanger og skuespiller (født 1959)
 Steen Jørgensen (ridefoged) – dansk ridefoged og herremand (1677-1754)
 Steen Jørgensen Brahe – dansk oberst (1623-1677)
 Sten Bay Jørgensen – dansk professor og atlet (født 1939)
 Sten Jørgensen (komponist) – dansk film- og tv-mand og komponist (1916-2005)